Щеголево — населённый пункт России.

 Щеголево — деревня, Московская область, Раменский район
 Щеголёво — деревня, Московская область, городской округ Егорьевск
 Щеголево — село, Рязанская область, Михайловский район
 Щеголево — село, Смоленская область, Новодугинский район
 Щеголево — село, Смоленская область, Смоленский район
 Щеголево — село, Тверская область, Кувшиновский район
 Щеголево — село, Тверская область, Западнодвинский район